«Белые флаги» () — советский художественный фильм  года, драма, созданная на киностудии Грузия-фильм. Снял фильм режиссёр Гига Лордкипанидзе по своему же сценарию, написанному на основе романа известного грузинского писателя Нодара Думбадзе «Белые флаги»

Сюжет 
Главный герой фильма — Заза Накашидзе, «без вины виноватый» человек, несправедливо осуждённый за убийство, которого он не совершал. Заза попадает в тюрьму, но и находясь в заключении, он пытается найти правду и доказать, что не он совершил это убийство.

В ролях 
 Георгий Хобуа — Заза
 Кетеван Кикнадзе — мать Зазы
 Отар Мегвинетухуцеси — дядя Исидор
 Гия Бурджанадзе — Како Девдариани, вор в законе по прозвищу «Лимона» Гиви Берикашвили — Тигран Рамаз Чхиквадзе — Шошиа Лео Антадзе — Чейшвили Гурам Пирцхалава — Гоголь Бадри Бегалишвили — Шошиашвили Тенгиз Майсурадзе — Гамцемлидзе Юрий Васадзе — Мебуришвили Нино Лордкипанидзе — Нуну, врач Нана Лордкипанидзе — дочь дяди Исидора Давид Двалишвили — Гагуа Георгий Гачечиладзе (Уцноби) — зять дяди Исидора Сосо Гогичаишвили — надзиратель в тюрьме Иосиф Джачвлиани — Ростом Тристан Квелаидзе — Хеладзе Виктор Нинидзе — зубной врач Анзор Уридия — Харабадзе Литература 
 Гамсахурдия Г.'' — «…Выпьем за ночь, что закончится утром» (Худож. фильм «Белые флаги». Постановка Г. Лорджианидзе) // Заря Востока, 13 сентября 1990

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Гиги Лордкипанидзе
Экранизации произведений Нодара Думбадзе
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы на грузинском языке